Kauffmann ist ein deutscher Familienname.

Varianten 
 Kaufmann
 Kaufman
 Kauffman

Namensträger 
 Aage von Kauffmann (1852–1922), dänischer Architekt
 Angelika Kauffmann (1741–1807), schweizerisch-österreichische Malerin
 Arthur Kauffmann (1887–1983),  deutsch-britischer Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Artur Kauffmann (1897–1942), deutscher Politiker (NSDAP)
 Benjamin Kauffmann (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Bernd Kauffmann (* 1944), deutscher Jurist, Kulturmanager
 Claus Michael Kauffmann (* 1931), britischer Kunsthistoriker
 Clemens Kauffmann (1961–2020), deutscher Politikwissenschaftler
 Édouard Kauffmann (1895–1944), französischer Offizier der Luftwaffe
 Egon Kauffmann (1929–2011), deutscher Postbeamter und Politiker (CDU)
 Emil Kauffmann (1836–1909), Universitätsmusikdirektor in Tübingen und Komponist
 Ernst Friedrich Kauffmann (1803–1856), württembergischer Lehrer, Komponist und Mathematiker
 Eugen Kauffmann (1882–1972), deutscher Unternehmer
 Frances Kauffmann (* 2000), deutsche Volleyballspielerin

 Gerhard Kauffmann (1887–1969), deutscher Generalleutnant
 Gertrud Kauffmann (1890–1965), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Götz Kauffmann (1949–2010), österreichischer Schauspieler
 Gottlob Immanuel Kauffmann (1831–1897), württembergischer Oberamtmann
 Guinevere Kauffmann (* 1968), deutsche Astrophysikerin

 Hedwig Francillo-Kauffmann (1878–1948), österreichische Sopranistin
 Heinrich August Theodor von Kauffmann (1819–1905), dänischer General
 Henrik Kauffmann (1888–1963), dänischer Diplomat
 Herbert Hirsch-Kauffmann (1894–1960), deutscher Kinderarzt
 Hermann Kauffmann (1808–1889), deutscher Maler
 Hermann Kauffmann (der Jüngere) (1873–1953), deutscher Maler
 Hugo Kauffmann (1844–1915), deutscher Maler
 Hugo Kauffmann (Chemiker) (1870–1956), deutscher Chemiker
 Johann M. Kauffmann (1910–1965), österreichischer Orgelbauer
 Johannes Kauffmann, Gründer des gleichnamigen Unternehmens
 Joseph Johann Kauffmann (1707–1782), österreichischer Maler
 Judith Kauffmann (* 1949), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Juliana Amalie Kauffmann (1816–1869), deutsche Kauffrau
 Julius Kauffmann (1828/1829–1890), deutscher Kaufmann
 Kai Kauffmann (* 1961), deutscher Literaturwissenschaftler
 Leo Justinus Kauffmann (1901–1944), elsässischer Komponist
 Max Kauffmann (1871–1923), deutscher Mediziner, Chemiker, Jurist, Psychiater und Psychologe
 Max Kauffmann (Maler) (1846–1913), deutscher Genremaler
 Oskar Kauffmann (1898–1955), österreichischer Psychiater, SS-Führer und Ärztefunktionär

 Paul Adolphe Kauffmann (1849–1940), Pseudonym: Peka, französischer Maler und Illustrator
 Richard Kauffmann (1887–1958), Architekt und Stadtplaner
 Rudolf-Alois Kauffmann (1804–1889), Schweizer Geschäftsmann und Großgrundbesitzer
 Salomon Kauffmann (1824–1900), deutscher Textilindustrieller
 Stanley Kauffmann (1916–2013), amerikanischer Filmkritiker
 Thekla Kauffmann (1883–1980), württembergische Politikerin (DDP)
 Thomas Kauffmann (1924–2012), deutscher Chemiker
 Viktor Kauffmann (1891–1982), Schweizer Pelzgrosshändler
 Wilhelm von Kauffmann (1821–1892), dänischer Generalleutnant und Kriegsminister

Siehe auch 
 J. Kauffmann Jüdischer Buchverlag und Buchvertrieb in Frankfurt am Main

Weblinks 
 Kauffmann bei namenforschung.net

Familienname